Владимир Ерофеевич Паздников (12 июля 1928, Башмак, РСФСР, СССР — 14 мая 2019, Хабаровск, Россия) — советский передовик сельского хозяйства, тракторист совхоза «Добринский» Еврейской автономной области Хабаровского края, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 12 июля 1928 года на территории будущей Еврейской автономной области в селе Башмак.

С 13 лет начал работать разнорабочим в сельхозартели села Башмак Ленинского района. В 1944 году окончил курсы механизаторов при Усть-Сунгарийской МТС в селе Дежнёво. В 1950—1953 гг. работал в леспромхозе в посёлке Литовко Хабаровского края. Потом вернулся в Еврейскую АО.

С 1953 года и до ухода на заслуженный отдых в 1989 году работал трактористом в совхозе «Добринский», село Степное Ленинского района. С 1956 года звеньевой кукурузоводческого звена.

Трижды избирался в Совет депутатов трудящихся Хабаровского края.

Жил в с. Степное Ленинского района, в 2018 г. переехал к дочери в Хабаровск.

Умер 14 мая 2019 года в Хабаровске.

Семья: жена, три дочери.

Награды и звания 
Герой Социалистического Труда (1971). Награждён двумя орденами Ленина (1960, 1971), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», серебряной и бронзовой медалями ВДНХ. Почётный гражданин Еврейской автономной области (1994).

Источники 
 
 https://riabir.ru/lenta/novosti/ushel-iz-zhizni-pochetnyiy-grazhdanin-eao-vladimir-pazdnikov.html
 http://zseao.ru/2017/02/pazdnikov-vladimir-erofeevich/
 https://stepnoe.ucoz.ru/index/pazdnikov_vladimir_erofeevich/0-47
 http://bounb.ru/publications/reminders/pazdnikov2018
 Трудовая доблесть России : док.- публицистич. альманах / авт.-сост., гл. ред. В. В. Драгомир. — М. : Всерос. общественная организация, 2009. — 448 с. : ил.
 Годы, люди : [о передовиках труда Ленинского р-на — Морозове Г. Я, Сусловской Е. Д., Паздникове В. Т.[E.], Тарасовой Т.] // Биробиджанская звезда. — 1970. — 6 января. — С. 3.
 Последний герой Соцтруда : [о Герое Социалистического Труда Паздникове В. Е.] / М. Клименков // Ди Вох. — 2018. — № 35 (30 августа-5 сентября). — С. 2.
 Герои Соцтруда : [о знаменитом кукурузоводе, Почет. гражданине ЕАО В. Е. Паздникове из с. Степное Лен. р-на, награжденном Орденом Ленина и Золотой Звездой «Серп и молот» ] / С. Коротина // Амурская нива (Ленинское). — 2014. — 3 октября. — С. 5.
 Навестили ветерана : [о Герое Социалистического Труда В. Е. Паздникове] / С. Коротина // Амурская нива (Ленинское). — 2017. — 15 декабря. — С. 3.
 Добрый след : [Герою Соц. Труда, Почет. гражданину ЕАО Владимиру Ерофеевичу Паздникову исполняется 85 лет (с. Степное) / И. Липин // Биробиджанер штерн. — 2013. — 17 июля. — С. 8.
 Добрый след : [о Герое Соц. Труда, знатном кукурузоводе из с. Степного Лен. р-на Владимире Ерофеевиче Паздникове] / И. Липин //Амурская нива (Ленинское). — 2013. — 12 июля. — С. 2.
 Домик под елками : [о Герое Соц. Труда, бывшем звеньевом-кукурузоводе из бывшего Добринского совхоза Лен. р-на Владимире Ерофеевиче Паздникове] / И. Липин // Биробиджанская звезда. — 2009. — 26 августа. — С. 5.
 90 — ещё не предел : [к 90-летию Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина ЕАО В. Е. Паздникова] / О. Сосновская // Амурская нива (Ленинское). — 2018. — 25 июля. — С. 1,2.